Hoy no me puedo levantar puede referirse a:

 «Hoy no me puedo levantar», el primer sencillo lanzado por el grupo musical español Mecano.
 Título dado en Argentina al álbum Mecano, el primero del grupo.
 Hoy no me puedo levantar, un musical basado en las canciones de Mecano.